Голуба́я ро́за:

 «Голубая роза» — объединение художников, получившее своё название после одноимённой выставки 1907 года в Москве.
 «Голубая роза» — двухсерийный художественный фильм Олега Биймы (СССР, «Укртелефильм», 1988).

См. также 
 Синяя роза — роза с голубыми или синими лепестками.